La casa del carrer Escudellers, 10 és un edifici situat al carrer i el passatge dels Escudellers de Barcelona, catalogat com a bé amb elements d'interès (categoria C del Catàleg de Patrimoni).

Es tracta d'un edifici de planta baixa i quatre plantes en cantonada estructurat al voltant d'un pati central.

Durant la segona meitat del , Carles de Puiggener i Descatllar, fill del primer marquès d'Orís Carles d'Orís i de Puiggener, va fer construir un palau al carrer dels Escudellers, al costat del Palau de Riquer.

A principis de la dècada del 1860, el palau d'Orís fou enderrocat per a obrir el passatge dels Escudellers, i el 1862, els promotors Pere Manté i Narcís Rodríguez van demanar permís per a construir un edifici de planta baixa i quatre pisos a la cantonada oriental, segons el projecte del mestre d'obres Josep Calçada.

Referències

Enllaços externs 
 

Patrimoni monumental del Barri Gòtic
Edificis del barri Gòtic
Carrer dels Escudellers